Carl Fogarty, född den 1 juli 1965 i Blackburn, Storbritannien är en brittisk före detta roadracingförare.

Förarkarriär 
Foggy är fyrfaldig världsmästare i Superbike (1994, 1995, 1998 och 1999) för Ducati. Han tvingades avbryta sin karriär 2000 efter en våldsam krasch på Phillip Island.

Segrar World Superbike

Stallchef 
Under några år fram säsongen 2006 till har Foggy drivit Superbike-stall Foggy Petronas dock med begränsad framgång på grund av problem med förändringar i reglementet och begränsad budget. Inför 2008 planerade han ett nytt stall i samarbete med MV Agusta. Planerna lades ner p.g.a. pengabrist.

Källor 
 http://www.worldsbk.com/en/rider/Carl+Fogarty
 http://www.motogp.com/en/riders/Carl+Fogarty

Födda 1965
Brittiska roadracingförare
Superbikeförare
500GP-förare
250GP-förare
Världsmästare i roadracing
Män
Levande personer